Фронт свободы — название политических организаций либо коалиций (обычно правого направления) в различных странах.

 Фронт свободы (Ливан) — ливанское националистическое и христианско-демократическое движение правохристианского происхождения
 Фронт свободы плюс — южноафриканская партия африканерских националистов
 Фронт свободы (Франция) — французский проект коалиции правых и крайне правых сил 1937 года